01 může znamenat:

 číslo 1
 první rok neuvedeného (obv. aktuálního) století (zkráceno na poslední dvojčíslí)
 ’01 – album Richarda Müllera z roku 2021
 01 – první město strojů v univerzu Matrix
 01 Distribution – italský filmový distributor